

Toponymie

 Buszyce est un village de la voïvodie de Mazovie 
 Buszyce est un village de la voïvodie d'Opole